Mohamed Koné (Abidjan, 28 februari 1984) is een professionele voetballer uit Ivoorkust. Hij speelt voor de Thaise ploeg TOT SC.
In november 2010 was er een akkoord met het Belgische KV Mechelen, zowel met de speler als op clubniveau. Echter werd hij begin 2011 niet aangeworven door KV Mechelen omdat de speler niet door de medische keuring geraakt.

Spelerscarrière 

Ivoriaans voetballer